Voronya bezeichnet folgende geografische Objekte: 

die Voronya-Höhle in Abchasien, Georgien
einen Fluss in der Oblast Murmansk, siehe Woronja